Rückgauer ist der Nachname von 

 Erasmus Rückgauer (1844–1907), Bauunternehmer
 Eugen Rückgauer, Architekt